Biografies:
 Nom:
 Benet de Núrsia (sant Benet), abat fundador de l'orde benedictí.
 Benet d'Aniana, abat reformador de l'orde benedictí.
 Benet I Zacaries, senyor de Quios.
 Benet II Paleòleg, senyor de Quios.
 Benet III Zacaries, senyor de Quios.
 Papes de Roma:
 Benet I (? - 579)
 Benet II (? - 685)
 Benet III (? - 858)
 Benet IV (? - 903)
 Benet V (? - 966)
 Benet VI (? - 974)
 Benet VII (? - 983)
 Benet VIII (? - 1024)
 Benet IX (1013 - 1055/56)
 Benet XI (1204 - 1304)
 Benet XII (1280 - 1342)
 Benet XIII d'Avinyó (1328 - 1423) antipapa.
 Papa Benet XIII (1649 - 1730)
 Benet XIV.
 Benet XV (? - 1922)
 Benet XVI (1927)
 Cognom:
 Josep Benet, diversos personatges.
 Josep Maria Benet, diversos personatges.
 Geografia:
 Can Benet de la Prua, petit nucli rural al nord del terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
 Benet (Vendée)